Twardy Upłaz – upłaz na stokach Ciemniaka w Tatrach Zachodnich
 Twardy Upłaz – upłaz na stokach Trzydniowiańskiego Wierchu w Tatrach Zachodnich